Dieter Roth se poate referi la:
Dieter Roth, scriitor german din România (n. 1936)
Dieter Roth (boxer) (n. 1983)
Dieter Roth (scriitor elvețian) (1930-1998)
Dieter Roth (pictor)